Confessio Amantis («Исповедь влюблённого») — поэма на 33000 строк, написанная средневековым английским поэтом Джоном Гауэром, в которой используется признание, сделанное Капелланом Венеры, оформленное в коллекции коротких поэм. Вводная часть поэмы была составлена по просьбе английского короля Ричарда II. Confessio Amantis находится в списке величайших произведений английской литературы XIV века наряду с произведениями Джофри Чосера, Лангланда, и Перл-поэта.

Confessio Amantis относят к жанру утешительных стихотворений, которые представляют собой средневековую форму вдохновения философией Боэция. Несмотря на это, обычно изучается наряду с другими примерами стихотворений европейского средневековья, такими как Боккаччо Декамерона, и, в частности Кентерберийские рассказы Чосера, с которым Confessio Amantis имеет много общего.

Содержание 
Книга 1
 Сказание про Актеон (I.330-388)
 Сказание про Медузу (I.389-462)
 Змеи Аспиды (I.463-480)
 Сирены (I.481-530)
 Сказание о Минусе и Полине (I.761-1076)
 Троянский конь (I.1077-1230)
 Сказание о Флоренце (I.1407-1882)
 Сказание о Капанеусе (I.1980-2020)
 Трамп смерти (I.2021-2253)
 Сказание о Нарциссе (I.2275-2366)
 Сказание об Альбине и Розмунде (I.2459-2647)
 Наказание Навуходоносора (I.2785-3042)
 Сказание о трех вопросах (I.3067-3402)

Книга 2
 Сказание об Ацисе и Гелетеи (II.97-200)
 Сказание о странниках и ангеле (II.291-372)
 Сказание о Констанце (II.587-1612)
 Сказание о Деметрии и Персее (II.1613-1860)
 Сказание о Геркулесе (II.2145-2307)
 Сказание о Гёте и Амфритроне (II.2459-2500)
 Сказание о одном бакалавре (II.2501-2781)
 Сказание об отце Бонифации (II.2803-3040)
 Сказание о Константине и Сильвестр

Редакции 
 Macaulay, G.C., ed (1901). The Works of John Gower. Oxford: Clarendon Press.
 Peck, Russell A., ed (2000, 2003, 2005). Confessio Amantis. Kalamazoo: Medieval Institute Publications.

Литература 
 Nicholson, Peter, ed (1991). Gower’s Confessio Amantis: A Critical Anthology, Bury St. Edmunds: D.S. Brewer.
 Nicholson, Peter (2005). Love and Ethics in Gower’s Confessio Amantis. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ссылки 
 Amantis на Archive.org
 
 Confessio Amantis  от Гарвардского Университета
 Часть 1 of the Confessio Amantis (включает Пролог, Книгу 1 и Книгу 8); Часть 2 (Книги 2-4) и 3 (Книги 5-7) доступ на the Complete Catalogue of TEAMS texts
 Редакция Reinhold Pauli 1857

Средневековая поэзия
Поэмы по алфавиту